George Keppel (1724–1772) – brytyjski arystokrata i polityk, 3. hrabia Albemarle
 George Keppel (1799–1891) – brytyjski arystokrata, wojskowy i polityk, 6. hrabia Albemarle
 George Keppel  (1865–1947) – brytyjski wojskowy, mąż Alice Keppel

Zobacz też